Mühle (v. althochdeutsch: muli, v. lat.: molina; zu molere mahlen) steht für:

 Mühle, eine Maschine oder Anlage zum Zerkleinern
 Die Mühle, ein Jugendthriller von Elisabeth Herrmann aus dem Jahr 2016
 Elektromühle, ein Bauwerks- und Anlagentypus
 Sägemühle, ein Bauwerks- und Anlagentypus, siehe Sägewerk
 Schiffmühle, ein Bauwerks- und Anlagentypus
 Wassermühle, ein Bauwerks- und Anlagentypus
 Windmühle, ein Bauwerks- und Anlagentypus
 Mühle (Symbol), ein Symbol der Kunst
 Mühle (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik
 Mühle (Spiel), ein Brettspiel
 Mühle (Familienname) (Muehle), deutscher Familienname
 Mühle (rhythmische Figur), eine grundlegende Figur für Rhythmusinstrumente
 eine verbreitete Tanzfigur für mehrere Tanzende, siehe Tanzbegriffe im Volkstanz #Mühle
 eine Pflichtübung beim Voltigieren, siehe Pflicht- und Kürübungen beim Voltigieren #Mühle

Mühle heißen folgende geographische Objekte:

Baden-Württemberg
 Mühle (Balzheim), Ortsteil der Gemeinde Balzheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mühle (Gerabronn) oder Hubertusmühle, Wohnplatz im Stadtteil Amlishagen von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mühle (Neuenstein), Weiler im Ortsteil Neureut des Stadtteils Kirchensall der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Mühle (Neustadt an der Rems), Wohnplatz des Stadtteils Neustadt an der Rems der Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Bayern
 Mühle (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Mühle (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz, Bayern
 Mühle (Wasserburg), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Wasserburg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Nordrhein-Westfalen
 Mühle (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühle (Stolberg), Ortsteil der Stadt Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Mühle (Wuppertal), Ortslage im Stadtbezirk Ronsdorf in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Österreich
 Mühle (Gemeinde Roppen), Weiler in der Gemeinde Roppen, Tirol
 Mühle (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg 

Polen
 Mühle (Neustettin), war Anfang 1930 ein Wohnort in der ehemaligen Gemeinde Sparsee im Kreis Neustettin in der Provinz Pommern

Mühle, Weiteres:
 Nautische Instrumente Mühle Glashütte, deutscher Hersteller von Marine-Chronometern, Schiffs- und Armbanduhren

Siehe auch: